Kulaç ist der Familienname folgender Personen:

 Egemen Kulaç (* 1992), türkischer Fußballspieler
 Ulvi Kulaç (* 1977), Justizopfer, siehe Fall Peggy Knobloch

Kulaç steht für:
 eine osmanische Maßeinheit, siehe Kulaç (Einheit)
 albanisches Fladenbrot, siehe Albanische Küche

Siehe auch:
 Kulatsch